

Editoria 
 Heinz Heise – casa editrice tedesca

Persone 
 Peter Arnold Heise – compositore danese
 Philip Heise – calciatore tedesco
 William Heise – regista statunitense

Storia 
 Periodo Heisei – era del Giappone